Dans le monde indien, Bharata, translittération du sanskrit भरत ou भारत), peut renvoyer à plusieurs choses :
 Bhārata, un des noms de l'Inde ;
 les Bhāratas, une tribu mentionnée dans le Rig-Véda ;
 Bharata, un empereur légendaire cité dans le Mahabharata ;
 Bharata, un personnage du Ramayana ;
 Bharata Muni, un dramaturge indien antique ;
 le Bharata natyam, une danse classique du sud de l'Inde.